A 2005-ös F3 Euroseries volt a sorozat harmadik kiírása. Az idény április 16-án kezdődött a Hockenheimringen, és itt is ért véget, október 23-án.

Összefoglaló 

A versenynaptárban ismét helyet kapott Monaco. A helyszín nagy F3-as tradíciókkal bír, mégis 1997 óta nem rendeztek itt ilyen jellegű versenyt. Sokáig úgy volt, hogy a sorozat ellátogat a franciaországi Avignonba, ahol egy új utcai pályát szerettek volna építeni. Ezt végül nem tudták megvalósítani, így ehelyett a Lausitzringen rendeztek versenyt.

A győztes végül Lewis Hamilton lett, hatalmas, közel nyolcvanpontos előnnyel Adrian Sutil előtt. A legjobb újonc Sebastian Vettel lett.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Újoncok

Csapatverseny

Nemzetek kupája

Források

Külső hivatkozások 
 Forix.autosport.com
 Speedsport Magazine
 Formel3guide.com 
 F1Prospects.com

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3